Koolstofdioxide (CO2): gasvormig, ook kooldioxide of koolzuurgas genoemd
Diwaterstofcarbonaat (H2CO3): de zure oplossing van koolstofdioxide in water